Arkangel peut désigner :

 Arkangel, groupe de metalcore belge
 Arkángel, groupe de hard rock vénézuélien
 Arkhangelsk, vile russe également nommée Archangel
 Arkangel de la Muerte, également surnommé Arkangel, (né en 1966), lutteur professionnel mexicain

Voir aussi 
 Archangel